Internationale Walvisvaartcommissie, een commissie die toezicht houdt op de walvisvaart.
International Watch Company, een Zwitserse horlogemaker.